Le travail forcé peut désigner :
 les travaux forcés, une peine d'incarcération accompagné de travail physique obligatoire ;
 l'esclavage contemporain ;
 la corvée ;
 l'indigénat ;
 le travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le , ou , pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le travail forcé des Allemands après la Seconde Guerre mondiale ;
 le travail forcé étranger en Union soviétique ;
 le travail obligatoire, auquel étaient contraintes les populations des ex-colonies belges, même s'il était rémunéré et obligatoire seulement une partie de l'année, en particulier au Congo et au Burundi ;
 le blandong, instauré par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Java.

Voir aussi 
 Esclavage